«America» — песня американского рэп-рок исполнителя Deuce, третий трек и второй сингл с его дебютного студийного альбома Nine Lives. Песня вышла синглом 10 января 2012 года, однако утекла в интернет 30 декабря 2011 года. В день релиза вышел видеоклип на песню, режиссёром которого выступил Натан Кокс.

Обзор 
Deuce назвал «America» любимой песней из когда-либо им созданных. В интервью интернет-журналу Geeks of Doom он рассказал:
 Эта песня скорее политическая, в ней я рассуждаю о таких сторонах современной общественной жизни, где я себя чувствую плохо, в общем хреново… Она основана на моём личном мнении о всём этом дерьме и о положении дел в стране.

Коммерческий успех 
«America» является самым успешным синглом с альбома. По состоянию на апрель 2012 года продано более 36 тысяч копий. Песня поднялась на 20 место в чарте Active Rock журнала Billboard и на 16 в чарте Hot Mainstream Rock Tracks. По словам Deuce, сингл продавался тремя тысячами экземпляров в неделю.

Видеоклип 

Видеоклип снимался осенью 2011 года в одно время с видеоклипом на песню «Let's Get It Crackin'», режиссёром которого также является Натан Кокс.

По сюжету, в начале видеоклипа рассказывается о том, что Америку захватил вирус. Затем Deuce и команда, состоящая из участников движения 9Lives поёт в заброшенном особняке, который атакуют зомби. Команда с крыши обстреливает их из рогаток, но в итоге зомби всё же врываются в дом и окружают Deuce в клетке.

В видеоклипе представлена вторая маска Deuce, «Америка», которую он надевает на большинстве концертов.

Список композиций

Участники записи 
 Арон Эрлихман — вокал, продюсер
 Арина Хлоэ — клавишные
 Джимми Юма — гитара, продюсер
 Tye — ударные

Примечания 

Песни Deuce